Квалификация по шорт-треку на зимних Олимпийских играх 2010 выявила, сколько спортсменов и из каких стран смогут участвовать на соревнованиях.

Всего отбирались 113 спортсменов: 56 мужчин и 57 женщин. Каждый НОК мог выставить не более пяти мужчин и пяти женщин, причём не более трёх спортсменов в индивидуальных соревнованиях и не более одной команды в эстафете.

Квота по дисциплинам

Квота по странам 
Квоты по странам определялись согласно результатам на 3-го и 4-го этапов кубка мира 2009-2010 в Монреале (Канада) и Маркетте (США):

Ссылки 
 Результаты квалификации